Sellimi est un patronyme tunisien notamment porté par :

Par ordre chronologique
 Samir Sellimi (né en 1970), joueur puis entraîneur de football tunisien ;
 Adel Sellimi (né en 1972), joueur puis entraîneur de football tunisien, frère du précédent.

Notes et références 

Patronyme tunisien